Rugby Park, entre temps renommé Waikato Stadium, stade situé à Hamilton en Nouvelle-Zélande ;
 Rugby Park, stade situé à Invercargill en Nouvelle-Zélande ;
 Rugby Park, stade situé à Kilmarnock en Écosse ;
 Rugby Park, entre-temps renommé Yarrow Stadium, stade situé à New Plymouth en Nouvelle-Zélande.